Engelszell peut faire référence à :
 Engelszell
 Abbaye d'Engelszell en Autriche
 Engelszell (bière)